Here Come The Lords — дебютный студийный альбом группы Lords of the Underground, выпущенный в 1993 году, продюсированный Marley Marl и K-Def, диск поднялся на 66-ю строчку Billboard 200 и на 13-е место в Top R&B/Hip-Hop Album.

Об альбоме 
Поразив всех своими синглами, LOTUG поднимается на строчки хит парада в США. Такие синглы, как «Chief Rocka», «Here Come The Lords» (Заглавная композиция альбома), «Funky Child», «Flow On (New Symphony)» и «Psycho», записанный ещё в 1992 году. На треки, «Funky Child», «Chief Rocka», «Psycho», «Check It (Remix)» и «Here Come The Lords» были сняты видео. Сингл «Chief Rocka» занял первую позицию в чате «Hot Rap Single», а также видео к этой композиции показывали в России, на канале MTV.

Список композиций 
 «Here Come the Lords» — 4:18
 «From da Bricks» — 4:20
 «Funky Child» — 4:31
 «Keep It Underground» — 4:08
 «Check It» (Remix) — 4:24
 «Grave Digga» — 4:06
 «Lords Prayer» — 4:30
 «Flow On (New Symphony)» — 4:25
 «Madd Skillz» — 4:03
 «Psycho» — 4:08
 «Chief Rocka» — 4:07
 «Sleep for Dinner» (Remix) — 5:16
 «L.O.T.U.G. (Lords of the Underground)» — 4:26
 «Lord Jazz Hit Me One Time (Make It Funky)» — 2:46
 «What’s Goin’ On» — 3:38

Примечания

Ссылки 
 

Хип-хоп-альбомы
Дебютные альбомы 1993 года